Marie Dorotea Portugalská (Maria Francisca Doroteia Josefa Antónia Gertrudes Rita Joana Efigénia; 21. září 1739, Lisabon – 14. ledna 1771, Lisabon) byla portugalská infantka, dcera krále Josefa I. Portugalského a jeho manželky Mariany Viktorie Španělské.

Život 
Dorotea se narodila 21. září 1739 v Lisabonu jako třetí dcera ze čtyř krále Josefa. Byla pojmenována po své prababičce Doroteje Sofii Neuburské.

Navrhovali ji jako nevěstu pro Ludvíka Filipa II., vévodu z Orléans, ale ona si ho odmítla vzít.

Zemřela 14. ledna 1771 v Lisabonu a je pohřbena v národním panteonu kláštera São Vicente de Fora v Lisabonu.

Tituly a oslovení 
 21. září 1739 - 14. ledna 1771 Její královská Výsost Infantka Marie Františka Dorotea Portugalská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Marie
Marie
Marie
Narození 21. září
Narození v roce 1739
Narození v Lisabonu
Úmrtí 14. ledna
Úmrtí v roce 1771
Ženy